Architekt steht für:

 Architekt, Beruf der gestalterischen Planung von Gebäuden
 Architekt (Rapper) (* 1980), deutscher Rapper
 Der Architekt (österreichische Zeitschrift), Fachzeitschrift (1895–1922)
 Der Architekt (2008), deutscher Spielfilm von Ina Weisse
 Die Architekt, Zeitschrift vom Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA)
 Die Architekten, Spielfilm von Peter Kahane (1990)
 Die Architekten (Roman), 1966 verfasster Roman von Stefan Heym (2000)

Siehe auch:
 Softwarearchitekt (IT-Bereich)

 Architektur (Begriffsklärung)